Carl Douglas kan avse någon av följande:
Carl Israel Wilhelm Douglas (1824–1898), svensk greve och överstekammarjunkare
Carl Douglas (1888–1946), svensk greve, kammarherre, ryttmästare och godsförvaltare
Carl Douglas (1908–1961), svensk greve och diplomat
Carl Douglas (född 1942), jamaicansk artist känd för låten Kung Fu Fighting
Carl Douglas (född 1965), svensk greve, dykare och finansman

Se även
Douglas (ätt)